La parola latina Aquae compare in numerosi nomi latini di località, sorgenti, fonti minerali e stazioni termali.

 Aquae Albulae, fonti di Solfatara, Italia
 Aquae Apollinaris, Terme di Vicarello, Italia
 Aquae Aureliae, Baden Baden
 Aquae Bilbilitanae, fonti presso Alhama, Spagna
 Aquae Borbonis, Bourbonne les Bains
 Aquae Calentes, sorgenti di Chaudesaigues
 Aquae Calidae, Vichy, Francia
 Aquae Calidae Mauretaniae, fonti presso Hamman Rirha, Algeria
 Aquae Convenarum, Bagnerres-de-Bigorre
 Aquae Cutiliae o Aquae Cutuliae, fonti di Cittaducale
 Aquae Flaviae, sorgenti di Chaves, Portogallo
 Aquae Granii, Aquisgrana, Germania
 Aquae Helvetiorum, Baden, Svizzera
 Aquae Janulae, lago di Monterosi, Italia 
 Aquae Matticae, Wiesbaden
 Aquae Nisinci, Bourbon Lancy
 Aquae Originae, sorgenti di Baños de Rio Caldo de Orense
 Aquae Pannonicae, Baden, Austria
 Aquae Passeri, Bagni Giardinelli a Castel di Iudica
 Aquae Populoniae, fonti di Campiglia, Italia
 Aquae Quarquernae, fonti di San Juan de Baños
 Aquae Regiae, fonti di Babuscia
 Aquae Salis, Bath, Regno Unito
 Aquae Segetae, fonti di Saint-Galmier
 Aquae Sextiae, Aix-en-Provence, Francia
 Aquae Sicae, Seiches
 Aquae Solis, Bath
 Aquae Spartae, fonti di Aigueperse
 Aquae Statelliae, Acqui Terme, Italia
 Aquae Tarbellicae, Dax, Francia
 Aquae Taurinae, Acquapendente, Italia
 Aquae Volterranae, Bagni di Montacerboli, Italia

Pagine correlate 
 Aqua